Melqa el Ouidane är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Oriental, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Melqa el Ouidane ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Melqa el Ouidane är huvudsakligen platt, men söderut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Melqa el Ouidane. Runt Melqa el Ouidane är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Melqa el Ouidane består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Oriental (region)